Ко́нклин () — английская фамилия, реже — топоним.

Известные носители 
  (род. 1989) — американский баскетболист, обладатель кубка ФИБА Европа (2017) в составе французского клуба «Нантер».
  (1926—2016) — американский этнолог, член Национальной академии наук США (с 1976).
  (Эдвард Грофф Конклин; 1904—1968) — американский редактор сборников научной фантастики, номинант на премии «Хьюго» лучшему рецензенту (1956) и лучшему редактору (2001, ретроспективно за 1951).
  (1831—1899) — американский политик, мэр столицы штата Висконсин Мадисона (1881—1884, 1887—1888).
  (Джонатан Джексон Конклин; род. 1994) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Теннесси Тайтенс».
  (род. 1937) — американский сценограф, номинант на премии «Тони» (1974) и «Драма Деск» (1975, 1992), лауреат почётной премии Национального фонда искусств США в сфере оперы (2011).
  (род. 1955) — американский спортсмен, чемпион зимних Паралимпийских игр (2002) и серебряный медалист Чемпионата мира (2004) по следж-хоккею.
  (род. 1968) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула (1992) в составе клуба «Вашингтон Редскинз».
  — американский художник-плакатист, чьи работы входят в частности в собрания Музея изобразительных искусств и Музей современного искусства Сан-Франциско.
  (1858—1938) — американский предприниматель, основатель Национального банка Кубы и Кубинской телефонной компании в качестве фискального агента Кубы в период первой американской оккупации.
  (1829—1914) — американский политический и военный деятель, генерал-адъютант штата Южная Дакота (1901—1903).
 Конклин, Тай (род. 1976) — американский хоккеист, вратарь.
  (род. 1995) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Миннесота Вайкингс».
 Конклин, Уильям (1872—1935) — американский актёр немого кино.
  (1923—2018) — американский архитектор и археолог, автор Мемориала ВМФ США в Вашингтоне.
 Конклин, Хейни (1886—1959; наст. имя Чарльз Джон Конклин) — американский актёр кино и телевидения.
 Конклин, Честер (1886—1971) — американский киноактёр.
 Конклин, Эдвин (1863—1952) — американский зоолог.
  (1845—1901) — канадский политик, мэр столицы провинции Манитоба Виннипега (1881).

Топоним 
  — городок в штате Нью-Йорк (США).
  — поселение в Альберте (Канада).

См. также